Das Müritzschwimmen ist ein jährlich ausgetragener internationaler Schwimmwettkampf im Heilbad Waren (Müritz). Die Strecke durch die Müritz beträgt 1950 Meter. Zum ersten Mal fand der Wettbewerb 1969 statt. Die Zeitmessung erfolgt seit der 31. Austragung durch Transponder.

Regelmäßig am ersten August-Samstag wird die seit der zweiten Austragung unveränderte Strecke zwischen dem Ostufer und dem Warener Volksbad zurückgelegt. Am Ostufer starten alle Schwimmer gemeinsam in einem Massenstart. Die Strecke ist durch vier große Bojen gekennzeichnet. Ziel ist jeweils das Volksbad in Waren (Müritz), wo die Schwimmer von meist sehr zahlreichem Publikum begrüßt werden.

Die Sicherheit der Teilnehmer wird durch Begleitboote gewährleistet. An Land ist auch für medizinische Betreuung gesorgt. Aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen ist die Teilnehmerzahl auf etwa 600 begrenzt, diese Zahl wurde in den letzten Jahren meist erreicht.

Seit 2012 wird nach dem Müritzschwimmen ein Kinderschwimmen über 400 m durchgeführt.

Das Müritzschwimmen wurde bei der Wahl zum SWIM-AWARD 2014 auf den 3. Platz in der Kategorie "EVENT OPEN WATER" gewählt.

Teilnehmerstatistik 

* 1973 ausgefallen, Organisationsmängel
** Teilnehmer, die das Ziel erreicht haben (durch Protokoll dokumentiert)

Weblinks 
Offizielle Homepage: Müritzschwimmen in Waren (Müritz)
Videos: Videos der Veranstaltung
Fanaccount: Fanaccount
Bericht 2008: Bericht

Freiwasserschwimmwettbewerb
Sportveranstaltung in Waren (Müritz)
Schwimmsport (Deutschland)
Müritz